Als Selbständigkeitspartei bezeichnet werden folgende Parteien:
 Nýtt Sjálvstýri, früher Sjálvstýrisflokkurin („Selbstverwaltungspartei“, auch übersetzt als „Selbständigkeitspartei“), Färöer
 Unabhängigkeitspartei (Island), isländisch Sjálfstæðisflokkurinn, auch übersetzt als „Selbständigkeitspartei“